Konsulat Generalny RP w Marsylii (fr. Consulat Général de la République Pologne à Marseille) – polska misja konsularna w Republice Francuskiej istniejąca w latach 1919–1948.

Historia 
Konsulat działał od 30 października 1919 do września 1940, kiedy jego zadania przejęło Biuro Polskie (Office Polonaise) w Marsylii, prowadzone wespół z władzami Vichy, które następnie pod nazwą Biura Administracji Polaków (Bureau d’Administration des Polonais), organu Wydziału Kontroli Cudzoziemców Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Vichy, były jego jedynym mocodawcą. Następnie Konsulat reaktywowano (1944-1945). 

Po II wojnie światowej konsulat przekazano władzom TRJN w Warszawie (1946-).

Kierownicy placówki 
 1919—1926 - dr Tadeusz Nieduszyński, wicekonsul/kons. (1888-)
 1926—1932 - Roman Wegnerowicz, kons. (1883–1950) 
 1932-1939 - Witold Obrębski, kons./kons. gen. (1891-)
 1939-1940 - dr Jan Rozwadowski, kons. gen. (1892-)
 1940 - dr Adam Lisiewicz, kons. gen. (1889-1948)
 1940-1941 - Jan Małęczyński, kier. Biura Polskiego (1903-1980)
 Jerzy Żłobnicki, kier. biura (1902-)
 1941-1944 - Arsène Ronflard, dyr. Biura Administracji Polaków (1881-1972)
 Jerzy Żłobnicki, p.o. kier. biura
 1944-1945 - Witold Obrębski, p.o. kons. gen./kons. gen. 
 1946 - Witold Ptaszyński, kons. gen. 
 1948 - Tadeusz Łempicki, kons. gen.

Siedziba 
Konsulat mieścił się kolejno - w Hotelu Terminus (1920), przy rue Corniche, des Châlets de Nice 19 (1921), rue Edouard Delanglade 21 (1921), rue Édouard Delanglade 36 (1923-1924), boulevard Luis Salvator 10 (1924-1925), w budynku b. konsulatu Stanów Zjednoczonych przy place Saint Férréol 6 (1925-1929), place St. Férréol 2 (1929-1940), place Félix Baret 2 (1940-1941) i przy rue Saint-Jacques 2 (1943-1945).

Zobacz też 
 Ambasada RP w Paryżu

Przypisy

Bibliografia 
 Paweł Sękowski: Działalność przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych władz warszawskich Rzeczypospolitej Polskiej we Francji w latach 1944–1947, Dzieje Najnowsze, Rocznik XLIV — 2012
 Anna Ambrochowicz–Gajownik: Z dziejów służby konsularnej Drugiej Rzeczypospolitej we Francji. Marsylski okręg kompetencyjny 1919–1940, Dzieje Najnowsze, Rocznik XLVIII — 2016
 Anna Szczepańska-Dudziak: Organizacja i funkcjonowanie polskiej służby konsularnej w latach 1945–1949, Dzieje Najnowsze, Rocznik XLIX – 2017
 Anna Ambrochowicz-Gajownik: W cieniu Lazurowego Wybrzeża. Konsulat polski w Marsylii w latach 1919-1940, Neriton Warszawa 2019

Marsylia
Stosunki polsko-francuskie
Marsylia
Polska